Eugenio Valzania – politico e patriota italiano
 Luca Valzania – calciatore italiano
 Nello Valzania – aviatore italiano
 Sergio Valzania – giornalista, autore televisivo e storico italiano